Storie di maghi e di guerrieri (Wizards and Warriors) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1983
Wizards & Warriors – videogioco platform del 1987
Wizards & Warriors – videogioco di ruolo del 2000